Хайнеманн () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хайнеманн, Клаус (род. 1951) —  немецкий председатель правления финской авиакомпании Finnair
 Хайнеманн, Тис (род. 1971) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2018).
 Хайнеманн, Эдвард Генри (1908—1991) — американский авиаконструктор

См. также